Bigamie peut désigner :
 Bigamie, un régime matrimonial. Voir polygamie.

Œuvres 
 Bigamie, un film muet allemand de Jaap Speyer sorti en 1927.
 Bigamie (The Bigamist), un film américain d'Ida Lupino sorti en 1953.
 Le Bigame (Il bigamo), un film italien de Luciano Emmer sorti en 1956.